Museo Histórico Militar puede referirse a:

 Museo Histórico Militar de Sevilla, museo ubicado en la Plaza de España.
 Museo Histórico y Militar de Chile, museo ubicado en la comuna de Santiago.
 Museo Histórico Militar de Cartagena, levantado en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III.
 Cuartel de la Montaña (Caracas), edificio multiusos localizado en el Municipio Libertador.